First Presbyterian Church ist der Name folgender historischer Kirchen des NRHP in den Vereinigten Staaten:

 First Presbyterian Church (Greenville, Alabama), NRHP-ID: 86001801
 First Presbyterian Church (Jacksonville, Alabama), NRHP-ID: 82001999
 First Presbyterian Church (Eutaw, Alabama), NRHP-ID: 74000411
 First Presbyterian Church (Birmingham, Alabama), NRHP-ID: 82001604
 First Presbyterian Church (Wetumpka, Alabama), Nummer 76000324
 First Presbyterian Church (Phoenix, Arizona), NRHP-ID: 93000746
 First Presbyterian Church (Fordyce, Arkansas), NRHP-ID: 83003468
 First Presbyterian Church (Hot Springs, Arkansas), NRHP-ID: 82000817
 First Presbyterian Church (Nashville, Arkansas), NRHP-ID: 76000418
 First Presbyterian Church (Newport, Arkansas), NRHP-ID: 82000837
 First Presbyterian Church (Clarksville, Arkansas), NRHP-ID: 91000588
 First Presbyterian Church (Stamps, Arkansas), NRHP-ID: 96000640
 First Presbyterian Church (Lonoke, Arkansas), NRHP-ID: 04001037
 First Presbyterian Church (Des Arc, Arkansas), NRHP-ID: 90000897
 First Presbyterian Church (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID: 86003124
 First Presbyterian Church (De Queen, Arkansas), NRHP-ID: 94001419
 First Presbyterian Church (El Dorado, Arkansas), NRHP-ID: 91000579
 First Presbyterian Church (Dardanelle, Arkansas), NRHP-ID: 87001156
 First Presbyterian Church (Canon City, Colorado), NRHP-ID: 83001319
 First Presbyterian Church (Tallahassee, Florida), NRHP-ID: 74000649
 First Presbyterian Church (Cartersville, Georgia), NRHP-ID: 91001157
 First Presbyterian Church (Macon, Georgia), NRHP-ID: 72000364
 First Presbyterian Church (Valdosta, Georgia), NRHP-ID: 87001912
 First Presbyterian Church (Columbus, Georgia), NRHP-ID: 80001167
 First Presbyterian Church (Idaho Falls, Idaho), NRHP-ID: 78001052
 First Presbyterian Church (Kamiah, Idaho), NRHP-ID: 76000674
 First Presbyterian Church (Lapwai, Idaho), NRHP-ID: 80001332
 First Presbyterian Church (Vandalia, Illinois), NRHP-ID: 82002534
 First Presbyterian Church (Hartford City, Indiana), NRHP-ID: 86001263
 First Presbyterian Church (Aurora, Indiana), NRHP-ID: 94001116
 First Presbyterian Church (Seymour, Indiana), NRHP-ID: 91001867
 First Presbyterian Church (Muscatine, Iowa), NRHP-ID: 77000544
 First Presbyterian Church (West Bend, Iowa), NRHP-ID: 10000276
 First Presbyterian Church (Davenport, Iowa), NRHP-ID: 83002431
 First Presbyterian Church (Napa, Kalifornien), NRHP-ID: 75000446
 First Presbyterian Church (Fort Scott, Kansas), NRHP-ID: 08000619
 First Presbyterian Church (Girard, Kansas), NRHP-ID: 09000496
 First Presbyterian Church (Hays, Kansas), NRHP-ID: 73000753
 First Presbyterian Church (Glasgow, Kentucky), NRHP-ID: 83002532
 First Presbyterian Church (Ashland, Kentucky), NRHP-ID: 73000787
 First Presbyterian Church (Danville, Kentucky), NRHP-ID: 86000638
 First Presbyterian Church (Lexington, Kentucky), NRHP-ID: 74000861
 First Presbyterian Church (Flemingsburg, Kentucky), NRHP-ID: 77000617
 First Presbyterian Church (Elizabethtown, Kentucky), NRHP-ID: 88001802
 First Presbyterian Church (Shreveport, Louisiana), NRHP-ID: 11000358
 First Presbyterian Church (Ruston, Louisiana), NRHP-ID: 84001323
 First Presbyterian Church (Coldwater, Michigan), NRHP-ID: 86002111
 First Presbyterian Church (Cass City, Michigan), NRHP-ID: 06001029
 First Presbyterian Church (Detroit, Michigan), NRHP-ID: 79001174
 First Presbyterian Church (Mankato, Minnesota), NRHP-ID: 80001946
 First Presbyterian Church (Hastings, Minnesota), NRHP-ID: 95000822
 First Presbyterian Church (Keytesville, Missouri), NRHP-ID: 77000802
 First Presbyterian Church (Marshall, Missouri), NRHP-ID: 77000814
 First Presbyterian Church (Lewistown, Montana), NRHP-ID: 86000065
 First Presbyterian Church (Bozeman, Montana), NRHP-ID: 87001820
 First Presbyterian Church (Spalding, Nebraska), NRHP-ID: 04000292
 First Presbyterian Church (Trenton, New Jersey), NRHP-ID: 05000967
 First Presbyterian Church (Plattsburgh, New York), NRHP-ID: 82001104
 First Presbyterian Church (Valatie, New York), NRHP-ID: 79001574
 First Presbyterian Church (Preble, New York), NRHP-ID: 01001502
 First Presbyterian Church (Delhi, New York), NRHP-ID: 05001616
 First Presbyterian Church (Poughkeepsie, New York), NRHP-ID: 82001136
 First Presbyterian Church (Batavia, New York), NRHP-ID: 04001339
 First Presbyterian Church (Brockport, New York), NRHP-ID: 99000752
 First Presbyterian Church (Rochester, New York), NRHP-ID: 73001202
 First Presbyterian Church (Utica, New York), NRHP-ID: 88002172
 First Presbyterian Church (Waterloo, New York), NRHP-ID: 96001386
 First Presbyterian Church (Sag Harbor, New York), NRHP-ID: 94001194
 First Presbyterian Church (Smithtown, New York), NRHP-ID: 77000983
 First Presbyterian Church (Spencer, New York), NRHP-ID: 05001392
 First Presbyterian Church (Glens Falls, New York), NRHP-ID: 84003314
 First Presbyterian Church (Dundee, New York), NRHP-ID: 04001058
 First Presbyterian Church (Hickory, North Carolina), NRHP-ID: 85000585
 First Presbyterian Church (Fayetteville, North Carolina), NRHP-ID: 76001317
 First Presbyterian Church (Lincolnton, North Carolina), NRHP-ID: 94001455
 First Presbyterian Church (Highlands, North Carolina), NRHP-ID: 96000925
 First Presbyterian Church (Marion, North Carolina), NRHP-ID: 91000291
 First Presbyterian Church (Charlotte, North Carolina), NRHP-ID: 82001300
 First Presbyterian Church (Goldsboro, North Carolina), NRHP-ID: 79003340
 First Presbyterian Church (Napoleon, Ohio), NRHP-ID: 90000381
 First Presbyterian Church (Troy, Ohio), NRHP-ID: 76001493
 First Presbyterian Church (Portsmouth, Ohio), NRHP-ID: 73001532
 First Presbyterian Church (Atoka, Oklahoma), NRHP-ID: 07000914
 First Presbyterian Church (Waurika, Oklahoma), NRHP-ID: 02000175
 First Presbyterian Church (McAlester, Oklahoma), NRHP-ID: 79003139
 First Presbyterian Church (Sallisaw, Oklahoma), NRHP-ID: 03000096
 First Presbyterian Church (Cottage Grove, Oregon), NRHP-ID: 74001690
 First Presbyterian Church (Columbia, South Carolina), NRHP-ID: 71000801
 First Presbyterian Church (Rock Hill, South Carolina), NRHP-ID: 92000653
 First Presbyterian Church (Shelbyville, Tennessee), NRHP-ID: 80003780
 First Presbyterian Church (Cleveland, Tennessee), NRHP-ID: 86000396
 First Presbyterian Church (Nashville, Tennessee), NRHP-ID: 70000608
 First Presbyterian Church (Chattanooga, Tennessee), NRHP-ID: 09000955
 First Presbyterian Church (Sweetwater, Tennessee), NRHP-ID: 01000772
 First Presbyterian Church (Clarksville, Tennessee), NRHP-ID: 76001793
 First Presbyterian Church (Cookeville, Tennessee), NRHP-ID: 10001060
 First Presbyterian Church (Murfreesboro, Tennessee), NRHP-ID: 93000561
 First Presbyterian Church (Memphis, Tennessee), NRHP-ID: 05000183
 First Presbyterian Church (McMinnville, Tennessee), NRHP-ID: 95001061
 First Presbyterian Church (Palestine, Texas), NRHP-ID: 98000695
 First Presbyterian Church (Van Horn, Texas), NRHP-ID: 78002912
 First Presbyterian Church (Galveston, Texas), NRHP-ID: 79002942
 First Presbyterian Church (Paris, Texas), NRHP-ID: 88001913
 First Presbyterian Church (Mineral Wells, Texas), NRHP-ID: 79003004
 First Presbyterian Church (Abilene, Texas), NRHP-ID: 92000226
 First Presbyterian Church (San Angelo, Texas), NRHP-ID: 88002604
 First Presbyterian Church (Racine, Wisconsin), NRHP-ID: 73000093
 First Presbyterian Church (Oshkosh, Wisconsin), NRHP-ID: 74000142

Siehe auch:
 First Presbyterian Church Manse
 First Presbyterian Church and Manse